(), téléfilm américain de David Anspaugh diffusé en 1987 ;
 Prise au piège, titre québécois de , film américano-canadien réalisé par Mario Azzopardi sorti en 1987 ;
 Prise au piège (), téléfilm américain de Doug Campbell diffusé en 2010 ;
  (), téléfilm allemand de Elmar Fischer diffusé en 2015 ;
 Prise au piège, série télévisée française sortie en 2019 ;
 Prise au piège, épisode 7 de la saison 1 de la série télévisée Highlander.